Cariati ima više značenja:
 Cariati, Cosenza
 Cariati, Reggio Calabria